VBP – via biliare principale, l'insieme del dotto epatico comune e del coledoco